Осада Силистрии:

 Осада Доростола — осада византийским войсками под командованием императора Иоанна Цимисхия в 971 году в ходе русско-византийской войны болгарской крепости Доростол, занятой русской дружиной князя Святослава Игоревича.

 Осада Силистрии в июне 1773 года — осада Силистрии русской армией под командованием П.А. Румянцева в ходе русско-турецкой войны 1768-74 годов. Закончилась безрезультатно.

 Осада Силистрии в октябре-ноябре 1773 года — бомбардировка Силистрии русской армией под командованием Г.А. Потёмкина в ходе русско-турецкой войны 1768-74 годов. Не имела своей целью взятие крепости, носила отвлекающий характер. Была снята после отвода главных русских сил за Дунай. 

 Осада Силистрии в 1809 году — осада Силистрии русской армией под командованием Багратиона П.А. в ходе русско-турецкой войны 1806-12 годов. Закончилась безрезультатно.

 Осада Силистрии в 1810 году — осада Силистрии русской армией в ходе русско-турецкой войны 1806-12 годов. Закончилась капитуляцией гарнизона.

 Осада Силистрии в 1828 году — осада Силистрии русской армией в ходе русско-турецкой войны 1828-29 годов. Закончилась безрезультатно.

 Осада Силистрии в 1829 году — осада Силистрии русской армией в ходе русско-турецкой войны 1828-29 годов. Закончилась капитуляцией гарнизона.

 Осада Силистрии в 1854 году — осада Силистрии русской армией в ходе Крымской войны.  Закончилась безрезультатно.

Примечания 

История Силистры
Осады по городам